

Patronyme 
 Louis Gallait (1810-1887) est un peintre, aquarelliste et graveur belge.

Toponyme

Rue Gallait à Bruxelles.
 Rue Gallait à Tournai.

Rue Gallait à Irigny.